Le Grincheux ou Le Dyscolos, comédie grecque antique de Ménandre.
 Le Grincheux, téléfilm avec Bruno Ganz réalisé en 2008.

Voir aussi
Le Grincheux qui voulait gâcher Noël (How the Grinch Stole Christmas!), livre américain écrit par Theodor Seuss Geisel en 1957.
Comment le Grinch a volé Noël ! (How the Grinch Stole Christmas!), dessin-animé américain adapté du livre et réalisé par Chuck Jones en 1966.
Le Grinch (How the Grinch Stole Christmas!), film américain réalisé par Ron Howard en 2000.